Улица Филиппа Морачевского () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Новая Подусовка. Пролегает от улицы Красносельского до леса.

Примыкают улицы Костромская, Орловская.

История 
Улица проложена в 1980 году, согласно решению горисполкома 08.10.1980 года, вместе в другими улицами 2-й очереди застройки Новой Подусовки.

Называлась улица Сабурова — в честь Героя Советского Союза Александра Николаевича Сабурова.

19 февраля 2016 года улица получила современное название — в честь украинского писателя, уроженца Черниговщины Филиппа Семёновича Морачевского, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 54-р «Про переименование улиц города» («Про перейменування вулиць міста»)

Застройка 
Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. Улицу сменяет просёлочная дорога в лесном массиве, за административной границей города.

Учреждения: нет.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 720 САБУРОВА  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова